Jean-Baptiste Castanier (1877-1943), missionnaire catholique français
 Jean Castanier (1903-1972), peintre
 Maurice-Yves Castanier (1922-2014), écrivain et homme politique français
 Paul Castanier (1935-1991), pianiste français